Девясиловые () — триба цветковых растений подсемейства  семейства .

Роды 
По данным NCBI, триба делится на две подтрибы:

Галерея

Примечания

Литература